Thomas Remengesau puede referirse a:

 Thomas Remengesau, Sr. (1929–2019), político paluano
 Thomas Remengesau, Jr. (1956–), político paluano